ławra Poczajowska
 ławra Świętogórska
 ławra Uniowska